Це неповний список пікапів, які вироблялися станом на квітень 2021 року.

У списку включено позашляховики, спортивні, люксові та гібридні вантажівки, які вироблялися на момент оновлення списку, або вже тоді зняті з виробництва. Деякі транспортні засоби продаються під різними марками, тому можуть бути перелічені кілька разів, але посилаються на ту саму сторінку. Різні країни/континенти також можуть класифікувати транспортні засоби по-різному; наприклад, Nissan Navara відома майже в усьому світі, але в США й Канаді вона продається як Nissan Frontier, а в Мексиці вона продається як Nissan NP300.

Сучасні

Сучасні пікапи післяпродажного виробництва 
Усі наведені нижче виробники є вторинними постачальниками, які беруть OEM-автомобілі для модифікації та перепродажу.

Зняті з виробництва

Примітки